Anastasia Zacharova (marathon) (<1977)
 Anastasija Zacharova, tennisspeelster geboren in 2002